Саврушка — топоним:

 Саврушка — река в Самарской области, приток Большого Кинеля.
 Саврушка — река в Татарстане, приток Малого Черемшана.

См. также 
 Савруша